oro – południowosłowiański zespołowy taniec ludowy; inaczej kolo lub choro
 oro- – przedrostek tworzący wyrazy mające związek z górami, ruchami górotwórczymi, rzeźbą terenu
 Oro – prowincja Papui-Nowej Gwinei
 Oro – książka Snerga
 „Oro” – singiel Jeleny Tomašević z 2008 roku
 Orø – wyspa w Danii
 Oro – książka Marcela A. Marcela
 Oro - wieś w Estonii
 Oro – peruwiańska marka napoju bezalkoholowego